Publius Herennius Dexippus, een Oudgriekse historicus, staatsman en generaal.
Dexippus (geslacht), een geslacht in de familie van de springspinnen